Jonathan (uneori scris și Jonhathan) este un prenume masculin de origine evreiască. Semnificația numelui este „Dumnezeu a dat”. În limba română, poate fi tradus ca Ionatan. Alte variante ale numelui includ Jonatan și Djonathan.

Numele Jonathan este al 31-lea cel mai popular nume de băiat în Statele Unite, conform SSA.

Onomastica numelui depinde de regiune. În Franța, ea se serbează pe 1 martie, în Statele Unite se serbează pe 26 aprilie, în Suedia se celebrează pe 22 decembrie, în Finlanda se sărbătorește pe 26 ianuarie iar în Germania, pe 29 decembrie.

Personalități 
 Jonathan Swift, scriitor irlandez;
 Jonathan Franzen, scriitor american;
 Ionatan, personaj biblic, prieten cu David;
 Jonathan Rhys Meyers, actor irlandez;
 Jonathan Sacks, rabin britanic;
 Jonathan McKain, fotbalist australian;
 Jonathan Soriano, fotbalist spaniol.

Cărți 
 Naufragiații de pe Jonathan de Jules Verne.